

Крусін — село в гміні Лісево Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Крусін — село в гміні Козеґлови Мишковського повіту Сілезького воєводства